Hersilia pectinata est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Hersiliidae.

Distribution 
Cette espèce se rencontre en Birmanie, au Brunei et aux Philippines.

Description 
Les mâles mesurent de  à .

Publication originale 
 Thorell, 1895 : Descriptive catalogue of the spiders of Burma. London,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Hersiliidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)